Список альбомов № 1 в Канаде 1969 года включает в себя музыкальные альбомы, занимавшие 1 место в хит-параде Canadian Albums Chart в 1969 году. С 14 октября 1968 по 6 ноября 2000 года хит-парад публиковался журналом RPM. После прекращения выпусков издания в 2000 году, хит-парад издаётся в Billboard, а также в канадском журнале Jam! и на сайте Canoe.

См. также 
 1969 год в музыке
 Список альбомов № 1 в США в 1969 году

Примечания

Ссылки 
 Архив чартов RPM (1969)

Списки альбомов № 1 в Канаде
Канада